Miejscowości w USA:
 New Brighton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
 New Brighton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 New Brighton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 New Brighton – miejscowość w Walii, w hrabstwie Flintshire
 New Brighton – miejscowość w Walii, w hrabstwie Wrexham